De finale van de Europacup II van het seizoen 1990/91 werd gehouden op 15 mei 1991 in De Kuip in Rotterdam. De Catalaanse club FC Barcelona nam het op tegen het Engelse Manchester United. De Britten wonnen met 2-1, na twee goals van de Welshman Mark Hughes. Ronald Koeman scoorde voor Barcelona, dat in de finale geleid werd door trainer Johan Cruijff.

Wedstrijd 

1991
Europacupvoetbal 1990/91
Manchester United FC
FC Barcelona
Europacup
Sportevenement in Rotterdam